Tenisový turnaj WTA Barcelona Ladies Open 2009 se konal ve dnech 13. – 19. dubna ve španělské Barceloně venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Oficiální stránka turnaje

Barcelona Ladies Open
WTA Tour 2009